FBL steht als Abkürzung für:
 Faribault, IATA-Code des Flughafens in Minnesota, USA
 Freie Bürgerliste, mittlerweile Bündnis Liste Burgenland, eine Partei im Burgenland
 Freiburger Beschwerdenliste, standardisierter Fragebogen für körperliche Beschwerden
 Funktionelle Bewegungslehre, Therapiemethode nach Susanne Klein-Vogelbach (1909–1996) in der Physiotherapie
 Frohe Botschaft im Lied, ehemaliges christliches Schallplattenlabel 
 Bahnhof Biblis nach DS 100
 Floorball-Bundesliga, höchste deutsche Unihockey-Liga

Abkürzung